LUEFA Youth League 2021-2022 è stata l'ottava edizione della UEFA Youth League, competizione giovanile europea di calcio organizzata dall'UEFA.

Il Benfica ha vinto la competizione per la prima volta, battendo in finale il Salisburgo per 6-0.

Restrizioni rose 
Possono essere registrati giocatori nati a partire dal 1º gennaio 2003 in avanti, con un massimo di cinque giocatori per squadra nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2002 e tre di questi utilizzabili per ogni partita.

Percorso "UEFA Champions League"

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo B 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo C 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo E 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo G 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Percorso "Campioni nazionali"

Primo turno

|}

Secondo turno

|}

Play-off 
Gli 8 vincitori del secondo turno avanzano ai play-off, dove incontrano le seconde classificate dei gironi del percorso "UEFA Champions League".

|-

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Ottavi di finale

|}

Quarti di finale 

|}

Semifinali 

|}

Finale

Classifica marcatori

Altri progetti 

2021-2022
Calcio nel 2021
Calcio nel 2022